El Torneig de Berlín 2021, oficialment conegut com a bett1open 2021, és un esdeveniment de tennis femení sobre gespa que pertany als WTA 500 de la WTA. La 94a edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 20 de juny de 2021 al Rot-Weiss Tennis Club de Berlín, Alemanya.

La tennista russa Liudmila Samsonova va guanyar el primer títol individual del seu palmarès, i ho va aconseguir venint de la fase prèvia i estant fora del Top 100 del rànquing.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

Competicions tennístiques a Alemanya
Esport a Berlín
WTA Tour 2021